Francisco Javier "Javi" García Fernández (n. 8 februarie 1987) este un fotbalist spaniol care evoluează la clubul spaniol Real Betis.

Palmares

Club
Real Madrid B
Segunda División B: 2004–05

Real Madrid
Supercopa de España: 2008

Benfica
Primeira Liga: 2009–10
Taça da Liga: 2009–10, 2010–11, 2011–12

Manchester City
Premier League: 2013–14
Football League Cup: 2013–14

Națională
Spania U19
Campionatul European Under-19: 2006

Statistici de club

Referințe

Legături externe

Javi García pe transfermarkt
Manchester City official profile 
BDFutbol profile
National team data
Stats and profile at Zerozero
Stats at ForaDeJogo

Premier League profile 

Spanioli în viață
Fotbaliști spanioli
Fotbaliști internaționali spanioli
Mijlocași
Fotbaliști ai Real Madrid CF
Fotbaliști ai Manchester City FC
Fotbaliști ai cluburilor din Spania
Fotbaliști ai cluburilor din Portugalia
Fotbaliști ai cluburilor din Rusia